Ми́а Ки́ршнер (; род. 25 января 1975, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса и общественный деятель, наиболее известная благодаря ролям Дженни Шектер в сериале «Секс в другом городе» и Элизабет Шорт в фильме «Чёрная орхидея».

Биография 
Миа Киршнер родилась в Торонто, Онтарио, в еврейской семье. Её отец, Шелдон Киршнер, был журналистом газеты The Canadian Jewish News, а мать Этти Кираду, — школьной учительницей английского языка. Мать Мии родилась в Болгарии. У неё есть младшая сестра — писательница Лорен Киршнер.

Миа начала участвовать в театральных постановках ещё в школе и впервые снялась для телевидения в возрасте 14 лет. До того, как началась её карьера в кино, она снималась в канадских и американских телесериалах. Киршнер получила известность в Канаде благодаря ролям в фильмах Дени Аркана «Любовь и бренные останки» (1993) и Атома Эгояна «Экзотика» (1994). Её работы привлекли внимание американских агентов по кастингу, которые предложили Киршнер второстепенные роли в фильмах «Убийство первой степени» (1995) и «Луговая арфа» (1995). Также она сыграла главные роли в фильмах «Ворон 2: Город ангелов» (1996), в котором её партнёром был Венсан Перес, и «Безумный город», в котором она работала вместе с Дастином Хоффманом).

Широкую известность Миа Киршнер получила после участия в американских сериалах «24 часа» и «Секс в другом городе», в последнем она играла одну из главных ролей с 2004 по 2009 год. Осенью 2006 года вышел триллер Брайана Де Пальмы «Чёрная орхидея», в котором Киршнер сыграла второстепенную роль начинающей актрисы Элизабет Шорт, чьё жестокое убийство потрясло Лос-Анджелес. В 2017—2019 годах она исполняла роль матери Спока, Аманды Грейсон, в телесериале «Звёздный путь: Дискавери», а в 2021 году появилась в роли Сьюзан в триллере «Трафик».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Макгилла
Общественные деятели Канады
Дети-актёры Канады